Burger est un nom commun allemand et un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Étymologie 
 Burger est un nom commun allemand qui signifie « bourgeois » et « habitant d'un bourg ». Le patronyme Burger est issu de ce sens.
 Burger est, dans un autre sens, l'aphérèse du mot hamburger.

Patronyme 

 Adolf Burger (1917-2016), imprimeur slovaque ;
 Alex Burger (1990-), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Alexandre Burger (1920-2009), journaliste suisse ;
 Anthony Burger (1961-2006), pianiste et chanteur américain de musique gospel ;
 Anton Burger (1824-1905), artiste allemand ;
 Anton Burger (1911-1991), militaire nazi autrichien ;
 Camille Burger (19?-), auteure française de bande dessinée ;
 Claire Burger (1978-), réalisatrice et scénariste française ;
 Ernst Burger (1915-1944), résistant communiste autrichien ;
 Fritzi Burger (1910-1999), patineuse artistique autrichienne ;
 Gary Burger (1942-2014), musicien américain ;
  (1947-), acteur allemand ;
 Guillaume Burger (1989-), kayakiste français ;
 Gustave Burger (1878-1927), homme politique français ;
 Guy-Claude Burger (1934-), auteur d'une pratique alimentaire crudivore appelée « instinctothérapie » ;
 Heinrich Burger (1881-1942), patineur artistique allemand ;
 Hélène Burger (1900-1987), infirmière bénévole de la Croix-Rouge, Juste parmi les Nations ;
 Jacques Burger (1983-), joueur de rugby à XV namibien ;
 Jakob Burger (1896-1944), résistant au nazisme allemand ;
 Jean Burger (1907-1945), militant communiste français résistant ;
 Johann Burger (1829-1912), graveur suisse ;
 Johann Georg Burger, orfèvre strasbourgeois du  ;
 Liezl-Mari Burger (1987-), nageuse sud-africaine ;
 Lynette Burger (1980-), coureuse cycliste sud-africaine ;
 Ludwig Burger (1825-1884), peintre et illustrateur allemand ;
 Martin Burger (1939-), ancien skieur alpin autrichien.
 Martin Julian Buerger (1903-1986), minéralogiste et cristallographe américain ;
 Meret Burger (1975-), réalisatrice allemande ;
 Neil Burger (1963-), réalisateur et scénariste américain ;
 Philip Burger (1980-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Rodolphe Burger (1957-), musicien et chanteur français ;
 Schalk Burger (1983-), joueur de rugby sud-africain ;
 Schalk Burger (Snr) (19?-), pilote de rallye sud-africain ;
 Schalk Willem Burger (1852–1918), militaire boer, un avocat et un homme d'État sud-africain ;
 Stephan Burger (1962-), prélat catholique allemand ;
 Sven Burger (1997-), coureur cycliste néerlandais ;
 Warren Earl Burger (1907–1995),  Chief Justice des États-Unis, président de la Cour suprême des États-Unis ;
 William Carl Burger (1932-2022), botaniste américain ;
 Yvan Burger (1957-1990), comédien et chanteur français ;

Voir aussi 
 Burger fils, entreprise suisse
 
 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien